Volkswagen Bora kan referere til flere forskellige bilmodeller fra Volkswagen:
 Volkswagen Bora − en sedan- og stationcarudgave af Golf IV, bygget i Europa i årene 1998 til 2005
 Volkswagen Bora HyMotion − en prototype til en brint-/brændselscellebil på basis af Bora, præsenteret i november 2000
 Volkswagen Bora (2007) − en lille mellemklassebil på basis af Golf V, bygget i Kina siden 2007
 Volkswagen Bora (2018) − en sedan i kompaktklassen på basis af Jetta VII, bygget i Kina siden 2018